Зак Смит (; 5 апреля 1988, Саскачеван, Канада) — бывший профессиональный канадский хоккеист, выступавший на позиции нападающего.

Игровая карьера

Юниорские лиги 
Смит был задрафтован «Оттавой Сенаторз» под общим 79-м номером в третьем раунде Драфта НХЛ-2008. Примечательно, что в рейтинге перед драфтом он значился лишь на 109-м месте только среди северо-американских хоккеистов.

После четырёх сезонов проведённых в Западной хоккейной лиге с командой «Свифт Каррент Бронкоз», Смиту был предложен контракт новичка с командой АХЛ «Манитоба Мус». Он провёл 6 игр плей-офф, записав на свой счёт одну результативную передачу.

НХЛ 

Перед началом сезона 2008-09 Зак подписывает контракт новичка с «Оттавой» и посещает тренировочный лагерь клуба. Он играет с командой до начала сезона в НХЛ, а затем отправляется в фарм-клуб «Оттавы» «Бингхэмтон Сенаторс». Его дебют в НХЛ состоялся 29 ноября 2008 года в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». В январе 2010 года Смит забросил свою первую шайбу в НХЛ, в ворота «Монреаль Канадиенс». В этом же сезоне он провёл все 6 игр плей-офф.

20 мая 2011 подписал двухлетний односторонний контракт с «Оттавой». В первом полноценном сезоне в НХЛ провёл 81 игру, забил 14 голов и набрал 26 очков. Также провёл все 7 матчей плей-офф против «Рейнджерс».

В сентябре 2012 года продлил контракт на 4 года, начиная с сезона 2013-14, на сумму $ 7,55 млн.

В сезоне 2015-16 установил Смит личный снайперский рекорд, забросив 25 шайб. В сезоне 2016-17 дошёл с «Оттавой» до 7-го матча финала Восточной конференции.

После окончания сезона продлил контракт с «Сенаторз» на 4 года с заработной платой $ 3,25 млн в год.

Личная жизнь 

Смит является племянником бывшего игрока НХЛ Барри Дина.

Статистика

Ссылки